Florian Meyer (Braunschweig, 21 de Novembro de 1968), é um árbitro de futebol alemão. Em sua carreira chegou a apitar até a final Liga dos Campeões da UEFA de 2006-07.

Ligações externas 
 
 

Naturais de Brunsvique
Árbitros de futebol da Alemanha